Ерфан — дрібний піщаний острів в Червоному морі в архіпелазі Дахлак, належить Еритреї.
 Ерфан Павло Петрович — депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.
 Ерфан (ім'я) (Ірфан)en — арабське ім'я.